Појам Слатино повезује се са заслањеним земљиштем/крајем. Он се среће код неколико топонима:

Северна Македонија:
 Слатино (Теарце), насељено место у општини Теарце код Тетова, Северна Македонија;
 Слатино (Дебарца), насељено место у општини Дебарца код Охрида, Северна Македонија;

Бугарска:
 Слатино (Перник), насељено место у Перничкој области, Бугарска;
 Слатино (Ћустендил), насељено место у Ћустендилској области, Бугарска;

Русија:
 Слатино (Хвојна), насељено место у Новгородској области, Русија;
 Слатино (Марев), насељено место у Новгородској области, Русија;

Украјина:
 Слатино (Харков), насељено место у Харковској области, Украјина.

Види још 
 Слатина (вишезначна одредница)